Wilby – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Wilby – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Wilby – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)